Ключевка — деревня в Сосновском районе Челябинской области. Входит в состав Долгодеревенского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на берегу реки Зюзелги. Расстояние до районного центра, Долгодеревенского, 5 км.

Население 

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения деревни составляла 502 человека (231 мужчина и 271 женщина).

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из 6 улиц и 4 переулков.

Примечания 

Населённые пункты Сосновского района (Челябинская область)